Urbán Flórián (1968. július 29. –) magyar válogatott labdarúgóedző. 2018-tól a svájci kispályás labdarúgó-válogatott vezetőedzője volt.

Pályafutása

Klubcsapatban

A válogatottban 

 Legelőször 1991. október 9-én játszott a válogatottban Belgium ellen, Glázer Róbert kapitánysága idején.
 Legutoljára pedig 2003.06.07-én játszott Lettország ellen, Gellei Imre kapitánykodása alatt.
 Válogatottban 4 gólt rúgott:Írország, Arab Emírségek, Málta és Azerbajdzsán ellen.

Edzőként 
 Korábban vezetőedzőként már megfordult többek között a REAC és a Felcsút csapatában is, 2011. augusztus 15-től a Vasas-Híd csapatának pályaedzője. 2012 januárjában Marijan Vlak menesztése után őt nevezték ki a Vasas vezetőedzőjének. 2012 áprilisában távozott a Vasastól.

2018. február elején a megyei Soproni Fac vezetőedzője lett. Szeptemberben a svájci válogatott szövetségi kapitánya volt az u21-es minifutball-világbajnokságon.

2020 májusában a Százhalombattai LK edzőjének nevezték ki.

Sikerei, díjai 
2001-2002 - magyar bajnok a Zalaegerszegi TE csapatával

Statisztika

Mérkőzései a válogatottban

Jegyzetek

Források 

Magyar labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
A Waregem labdarúgói
A Beerschot labdarúgói
Az Anderlecht labdarúgói
A Győri ETO labdarúgói
Az Újpest FC labdarúgói
A Szeged LC labdarúgói
A REAC labdarúgói
A ZTE labdarúgói
Magyar labdarúgóedzők
A Vasas vezetőedzői
1968-ban született személyek
Élő személyek
Magyar bajnok labdarúgók
Az NB I labdarúgói
A BVSC vezetőedzői